Choluteca puede referirse a:
 Departamento de Choluteca, uno de los dieciocho departamentos de Honduras.
 Choluteca, una ciudad en el sur de Honduras, capital del departamento homónimo.
 Río Choluteca, un río en el sur de Honduras.